Гран-при Присниц спа () — ежегодная шоссейная многодневная велогонка среди велогонщиков до 23-х лет. Гонка проводится под эгидой Международного союза велосипедистов, входит в UCI Nations' Cup U23.

Победители

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 
 
  
 Гран-при Присниц спа (cyclingarchives.com)
 Гран-при Присниц спа (cqranking.com)
Мероприятия, регулярно проводимые с 2013 года
Велогонки в Чехии